Humor
Comédia - humor, no sentido artístico
Ou ainda:

Desambiguação